El Tour Argentina y el Mundo 2020: 10 Años de Espejos es la quinta gira que realiza la banda de rock argentino Ciro y los Persas. Comenzó el 18 de enero de 2020, con un enorme parate entre el 5 de marzo de 2020 y el 16 de febrero de 2021 a causa de la pandemia. Se realiza para celebrar los 10 años desde que lanzaron su primer disco de estudio, Espejos (2010). Actualmente la gira se encuentra otra vez en desarrollo tras la suspensión debido a la pandemia de coronavirus.

Desarrollo

2020 

Esta nueva gira se realiza después de haber terminado su tour anterior con dos conciertos en el estadio Luna Park los días 20 y 21 de diciembre de 2019 a estadio lleno.

El primer concierto fue en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, en Mar del Plata. A casi un año de su última vez, aquella que consistió en la participación de Ciro y los Persas en el Movistar FRI Music 2019 junto a El Plan de la Mariposa, La Que Faltaba y otros artistas más. Fue su novena visita a la ciudad; la banda se había presentado aquí en 2011 (18 de junio), 2013 (27 de enero), 2014 (25 de enero), 2015 (25 de enero), 2016 (22 de enero), 2017 (20 de enero), 2018 (27 de enero) y 2019 (26 de enero). Fue además su quinta visita al Polideportivo, que es en donde más cantidad de veces se ha presentado. Andrés Ciro Martínez es el único artista que se presentó en esta ciudad con dos proyectos distintos, así como lo hizo en varias ocasiones en los estadios de fútbol de River, Vélez y Ferro, como miembro de Los Piojos y de su banda actual.

Luego tocaron el 1 de febrero en el Anfiteatro José Asunción Flores en San Bernardino de Paraguay en el marco del Festival ReciclArte junto a Bersuit Vergarabat, La Beriso y otros artistas más donde lo hizo No Te Va Gustar y Nonpalidece en 2017  y La Vela Puerca, El Cuarteto de Nos y Las Pastillas del Abuelo en 2018. Fue su regreso a Paraguay después de casi dos años, ya que tocaron por última vez en noviembre de 2018, previo al concierto del día 15 de diciembre en el estadio de River.

Después participaron en la edición número 20 del Cosquín Rock el día 9 de febrero junto a La Vela Puerca, Las Pelotas y otros artistas más ante más de 60 mil personas.

Se desarrolló luego un concierto en el Paseo de la Costa de Neuquén (capital), en el marco de la Fiesta de la Confluencia. Tuvo lugar el 14 de febrero, ante más de 85000personas.

Días después tocaron en el Anfiteatro del Bosque de El Calafate, en el marco de una nueva edición de la Fiesta del Lago.

Luego tocaron en el Predio Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy en un show que consistió en la participación de la banda en el Carnaval de Los Tekis. 

También tocaron en la Fiesta Nacional del Sol en San Juan (Capital) el día 27 de febrero, cuyo lugar de desarrollo fue Costanera Complejo Ferial, ante más de 85 mil personas.

El 4 de marzo tocaron en Mendoza, en el recinto Viñedos del Aeropuerto, ante más de 22 mil personas.

El concierto que debía realizarse en el Anfiteatro Municipal de Rosario el 25 de abril, se suspendió debido a la pandemia de coronavirus que afecta al país desde mediados de marzo, y debido a su extensión, el resto de la gira quedó suspendida durante todo el 2020.

El 20 de noviembre, la banda edita Guerras (Un viaje en el tiempo), un disco que contiene 9 versiones acústicas de los temas clásicos de Ciro y los Persas y Los Piojos, y un tema nuevo llamado Te encontré. El álbum homenajea los 30 años de carrera de Andrés Ciro Martínez.

2021 

En 2021, se confirma el regreso a los escenarios, después del parate por la Pandemia del Coronavirus, el cual se inició con tres shows en la Plaza de la Música en Córdoba (capital) los días 17, 18 y 19 de febrero. En uno de los tres shows de regreso, contaron con la participación de Soledad Pastorutti, y a la vez son los primeros shows sin Nicolás Raffetta. Los días 6, 7, 9 y 10 de marzo dieron 4 shows en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito de Rosario (Santa Fe). Tenían planeado tocar el 25 de abril de 2020 pero se había suspendido por la Pandemia del Coronavirus. Reemplazando a Nicolás Raffetta entró en su lugar el nuevo tecladista Martín Löhrengel.

En los meses de abril (7, 8, 10, 11, 13 y 14), agosto (27 y 28) y septiembre (1, 2, 8 y 9) hicieron una serie de 12 shows en el Teatro Ópera. En los 6 últimos conciertos en este mítico teatro, la banda realizó el tema Me matan limón! de Los Redondos, algo que nunca habían hecho en su historia. En las pantallas del teatro se mostró la imagen del ya fallecido baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts. Los shows del 27 y 28 de agosto estaban previstos para el 23 y 24 de abril, pero se suspendieron debido a las medidas restrictivas del Gobierno por la Pandemia de Coronavirus. El 11 de septiembre regresaron a Uruguay después de un año y 8 meses, luego de esa serie de shows brindados en abril, agosto y septiembre en Buenos Aires. El nuevo concierto se desarrolló en el Antel Arena de Montevideo.

Los días 16, 17, 18, 24 y 25 de septiembre regresaron a España para realizar, de manera exitosa, 5 shows en ese país. Su última vez fue en septiembre de 2019 en el marco de su gira anterior. Las sedes fueron Sant Jordi Club, La Riviera, el Anfiteatro Marenostrum, el Salón Es Gremi y la Sala Madison. El tercer concierto consistió en la participación de la banda en la edición española del popular festival argentino Cosquín Rock, aquella que no se había podido realizar por la Pandemia de Coronavirus.

Los días 23, 24, 26 y 27 de octubre dieron otros 4 shows en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito de Rosario (Santa Fe)  , donde ya habían tocado durante el mes de marzo, también durante 4 noches consecutivas.

El 5 de noviembre regresaron nuevamente a la Plaza de la Música de Cordoba después de 9 meses. Los días 19 y 20 de noviembre regresaron a Mendoza después de un año. Los dos shows se desarrollaron en el Arena Maipú de Maipú (Mendoza).

Los días 3 y 4 de diciembre, y después de dos años, la banda regresó al estadio Luna Park, contabilizando ya un total de 62 recitales en ese mítico estadio entre su trayecto con Los Piojos y su carrera solista, es decir del 19 de julio de 2002 en adelante. El 18 de diciembre, la banda tuvo su broche de oro. Tocaron por primera vez en el Movistar Arena, donde ya lo han hecho otros artistas. En el concierto, la banda contó con la participación de los hijos de Andrés Ciro Martínez, como ya lo hicieron en recitales anteriores. Es allí donde se cumplieron 12 años desde que arrancó la trayectoria de la banda. Así despidieron el año. Días antes, es decir el 11 de diciembre, la banda lanzó la versión orquestal del tema Pacífico, tema número dos del último disco de Los Piojos, Civilización.

2022 

Comienzan un nuevo año tocando en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. La última vez que tocaron allí fue el 18 de enero de 2020, previo a que aparezca la Pandemia del Coronavirus y el encierro. Andrés Ciro Martínez es, hasta la actualidad, el artista que más shows ha dado en este recinto, en su trayectoria con Los Piojos y su banda actual. El 12 de febrero, y tras dos años, la banda participó en una nueva edición del Cosquín Rock, donde no tocaban desde 2020. El 14 de febrero tocaron otra vez en el Anfiteatro del Bosque de El Calafate, en el marco del regreso de la Fiesta Nacional del Lago.

Los días 17, 18 y 19 de febrero dieron tres shows en Uruguay. Los dos primeros se realizaron en el Festival Medio y Medio de Punta Ballena, que se volvió a desarrollar después de mucho tiempo, y el tercero tuvo lugar en Atlántida en el Atlántida Country Club. El 11 de marzo sale una nueva versión de Ando ganas (Llora llora), sucesora de Pacífico, otro de los temas que forma parte de Sueños (Un viaje en el tiempo), segundo disco que forma parte de la trilogía que recorre toda la trayectoria de Andrés Ciro Martínez.

El 1 de abril, la banda dio un cuarto show en Uruguay. Tuvo lugar en el Parque Rodó de Minas, en el marco del Festival Minas y Abril junto a No Te Va Gustar. En medio de eso, el cantante de la banda se mostró visiblemente furioso por estar varado en medio de la frontera, y apuntó de manera filosa contra Luis Lacalle Pou. Los días 8 y 9 de abril regresaron a la Argentina para dar otros dos nuevos shows en Rosario en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito. El primer show estuvo dedicado a la memoria de Jorge "Killing" Castro, mánager de Divididos que falleció ese mismo día, producto de un cáncer terminal. El 16 de abril participaron del festival Valle del Sol Rock 2022, que tuvo lugar en el Balneario Municipal de Villa de Merlo.

El 12 de mayo, la banda regresó otra vez a Salta para dar un nuevo show en el Microestadio Delmi. Dos días después, la banda vuelve a tocar otra vez en el Estadio Central Córdoba de San Miguel de Tucumán. El concierto tuvo lugar el 14 de mayo. 13 días después de ese recital, sale otra parte de la trilogía que recorre los más de 30 años de Andrés Ciro Martínez en la música. Este disco se titula Sueños (Un viaje en el tiempo). Consta, al igual que la placa anterior, de 11 temas, y fue grabado íntegramente en el Teatro Providencia junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, con quienes ya habían tocado el 4 de marzo de 2020, días antes de que se decretara la Pandemia de Coronavirus y se pusiera en marcha el confinamiento. El único tema nuevo de este disco se titula Carrusel. Es el segundo tema nuevo después de Te encontré, que salió durante el lanzamiento de Guerras (Un viaje en el tiempo). Al igual que la placa anterior, este disco posee temas de Los Piojos y de la trayectoria solista de Andrés Ciro Martínez.

El 4 de junio, y después de unos años, la banda regresa a Santa Fe para volver a tocar en la Estación Belgrano.

El 19 de agosto, y después de dos meses sin tocar, la banda dio un recital en el Complejo Municipal General San Martín de Junín. Allí estrenaron el tema Carrousel, lanzado en el disco sinfónico. Y además, tocaron el tema Volver a casa de Intoxicados. Lo mismo habían hecho el año anterior en algunos conciertos de su regreso a los escenarios luego de la pandemia y el encierro, en los cuales tocaron Me matan Limón de Los Redondos, Shine de Las Pelotas y El burrito de Divididos, además de hacer Fanky de Charly García. El tema mencionado más arriba (Carrousel) es el segundo tema que estrenan en vivo después de Te encontré. El 21 de agosto, después de tres años, la banda regresó a Comodoro Rivadavia para volver a tocar en el Predio Ferial. La última vez que la banda había tocado en esa ciudad había sido el 22 de febrero de 2019, un año antes de que arranque la pandemia. El cariño de Andrés Ciro Martínez por Comodoro Rivadavia se viene dando desde la calurosa noche del 21 de diciembre de 1996, cuando se presentó el tan exitoso tercer disco de Los Piojos titulado 3er Arco, en un concierto en el Estadio Socios Fundadores, donde ni bien arrancó el recital apenas se apagaron las luces, la banda se llevó una gigantesca ovación por el éxito de este disco, previo a volver a tocar en Obras el 27, 28 y 29 de diciembre de 1996 y luego de tocar en Rosario (13 de diciembre), Córdoba (7 de diciembre), Concordia (23 de noviembre), Bahía Blanca (15 de noviembre) y el Microestadio de Ferro (8 y 9 de noviembre). Desde aquella noche, Comodoro Rivadavia es considerada por Andrés Ciro Martínez como la Capital Piojosa y Persa. El 23 de agosto siguieron recorriendo el Sur con un nuevo concierto en el Gimnasio Municipal de Trelew. Dos días después dieron un nuevo concierto en el Club Estudiantes de Bahía Blanca, en donde volvieron a tocar después de 6 años. La última vez que habían tocado en esa ciudad fue el 24 de octubre de 2016 en su gira de presentación del tercer trabajo de estudio. El 27 de agosto, la banda regresó tras 6 años al Estadio Ruca Che. Su último concierto allí fue el 22 de octubre de 2016 en la gira del tercer disco. El 28 de agosto, la banda regresó a San Carlos de Bariloche para volver a tocar en el Club Bomberos Voluntarios. El último concierto allí se desarrolló el 16 de junio de 2013 en la presentación de su segundo álbum.

El 9 de septiembre, después de 9 meses, la banda vuelve a tocar en la Plaza de la Música, en una nueva visita pospandémica. Al día siguiente dan un concierto en el Superdomo de San Francisco. Dos semanas después, la banda regresó tras 5 meses a San Luis para tocar en el Anfiteatro Calle Angosta de Villa Mercedes, siendo esta su segunda visita de la gira a esa provincia.

Tres días después, la banda realiza un recital matutino en La Trastienda Club, en formato megacústico.

El 1 de octubre, y después de 4 años, la banda regresó nuevamente al Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, aunque esta vez de manera propia, a diferencia de las veces anteriores en las cuales la banda tuvo la oportunidad de participar en dos festivales distintos. El 8 de octubre, y después de 8 años, la banda regresó otra vez al Anfiteatro Juancho Garcilazo de Federación. El 22 de octubre, y tras seis años, la banda regresó otra vez al estadio de Vélez, siendo esta la segunda vez de Andrés Ciro Martínez como solista en este estadio, sumada a la fecha de presentación de su disco anterior, y a los dos shows de la gira de Máquina de sangre. Los encargados de abrir el recital fueron Manuela Martínez y El Plan de la Mariposa.

Tras el concierto en Buenos Aires, la banda regresó a España para dar seis shows los días 3, 4, 6, 10, 11 y 13 de noviembre, visita que fue superada por los 10 shows que la banda británica Coldplay brindó en el estadio de River entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre. Las ciudades de esta nueva visita fueron Barcelona, Valencia, Mallorca, Alicante, Málaga y Madrid. El concierto del 4 de noviembre se desarrolló en simultáneo con el séptimo show que la banda antes mencionada brindó en el estadio de River. Ciro y los Persas ya llevan desarrollados 13 shows en el país ibérico: Dos en 2019 (27 y 28 de septiembre), cinco en 2021 (16, 17, 18, 24 y 25 de septiembre) y seis en 2022 (3, 4, 6, 10, 11 y 13 de noviembre). El 15 de noviembre, la banda hizo lo que nadie ha hecho en su historia. Tocaron por primera vez en Israel. El concierto tuvo lugar en Barby Club. Esta es la primera experiencia de Andrés Ciro Martínez como solista en un país del continente asiático, y es, a su vez, algo inédito en la historia del rock argentino, ya que hasta ahora, la banda ha tocado en diversos países del mundo. En el concierto contaron con la participación de Alan Löhrengel, hermano del tecladista de la banda. Es la primera vez que una banda de rock argentino toca en territorio árabe. El 27 de noviembre, la banda da su segundo concierto en el continente asiático. Este se desarrolló en el Katara Cultural Village de Doha, en el marco de la Fiesta Argentina en Catar 2022, ante un total de 5.000 argentinos, entre ellos la periodista Dominique Metzger de Todo Noticias. El concierto, vaya particularidad, fue transmitido por la Televisión Pública. Dos días después, dieron un segundo show en el país asiático, en el marco del FIFA Fan Fest 2022. Tuvo lugar en el Al Bidda Park.

El 10 de diciembre, tras su participación en la Fiesta Argentina en Catar y el FIFA Fan Fest 2022, la banda regresó a la Argentina para participar en una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza, que se desarrolló en el Parque San Vicente. Volvieron a contar con la Orquesta Filarmónica de Mendoza, como pasó en la Fiesta de la Vendimia del 4 de marzo de 2020, antes de que se decretara el encierro por la Pandemia de Coronavirus.

Los días 16 y 17 de diciembre, la banda regresó nuevamente al Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, contabilizando un total de 18 shows en ese teatro. En el concierto del 16 de diciembre, la banda entonó el hit del Mundial 2022, titulado Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, que suena desde que Lionel Scaloni se consagró campeón de la Copa América 2021 el día 10 de julio del mismo año, cuyas sedes originales iban a ser en Argentina y Colombia durante 2020, pero por la situación sanitaria que mantuvo en vilo al país en ese entonces, la Copa se tuvo que postergar un año después. Los días 21, 22 y 23 de diciembre, la banda dio tres shows sinfónicos en el estadio Luna Park. Los tres shows estuvieron divididos en dos partes: La primera parte de cada concierto consistió en la presentación de Sueños (Un viaje en el tiempo), y la segunda parte consistió en un recorrido por su carrera solista e interpretó temas de su banda anterior. En cada concierto interpretaron orquestalmente el hit del Mundial 2022, de manera reversionada: Muchachos, ahora sólo queda festejar, en referencia a que la Selección de fútbol de Argentina se coronó campeona tras derrotar a la Selección de fútbol de Francia, gracias al gol de Gonzalo Montiel que decretó el triunfo de los comandados por Lionel Scaloni en la definición por penales. En la tercera noche, justamente Caras Extrañas dio su primer gran show en Buenos Aires, aquel que tuvo lugar en el Microestadio de Ferro, por donde pasaron artistas como Rata Blanca (1991), La Renga (1994 y 1996), Los Piojos (1996), Malón (1997) y Ojos Locos (2007 y 2022). Así despidieron el año.

 2023 

Comienzan un nuevo año tocando el 28 de enero en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas por séptima vez consecutiva, como ya es costumbre para la banda. Supera a las visitas con su banda anterior, con la cual se presentó muy pocas veces. Vienen de dar un triplete durante fines de diciembre de 2022 en Buenos Aires. La única vez en la cual la banda no tocó en el Polideportivo fue en enero de 2017, el día 21 de enero, debido a que se estaba jugando el partido preparatorio entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, motivo por el cual tuvieron que mover el concierto al Patinódromo para el día anterior (20 de enero). Las siete veces en el Polideportivo superan a los shows en Playa Mute, GAP, el Patinódromo y el Paseo Hermitage, en este último participaron del Movistar FRI Music 2019 junto a otros artistas. El 12 de febrero, la banda participó en el Festival de Peñas de Villa María.

El 19 de febrero, la banda participa en una nueva edición del Cosquín Rock junto a otros artistas. En el concierto, contaron con la participación de la Orquesta Filarmónica de Villa María.

El 23 de febrero, la banda participa otra vez en una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana. En el concierto, la banda interpreta Pensar en nada, como hizo Andrés Ciro Martínez en dos ocasiones. Primero lo hizo en el concierto por los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo en el estadio de Ferro, en donde subieron al escenario Gustavo Nápoli (La Renga), Pablo Guerra (ex Los Piojos y Caballeros de la Quema), Ricardo Mollo (Divididos) y León Gieco. Volvió a hacerlo en el concierto en el estadio Luna Park del 23 de julio de 2002. El 25 de febrero, la banda regresa a Paraguay para participar de la edición paraguaya del Cosquín Rock, realizada en el Jockey Club de la capital de ese país.

 setlist.fm 

Representa el concierto del 18 de enero de 2020 en el Polideportivo.

 "María y José"
 "Banda de garage"
 "Barón Rojo"
 "Angelito"
 "Vas a bailar"
 "Yira yira"
 "Juira!"
 "Tan solo"
 "Por cel"
 "Malísimo"
 "Desde lejos no se ve"
 "Caminando"
 "Como Alí"
 "Antes y después"
 "Mírenla"
 "Genius"
 "Ximenita"
 "Merecido"
 "Servidor"
 "Canción de cuna"
 "Me gusta"
 "Ruleta"
 "Ciudad animal"
 "Dice"
 "Amor de perros"
 "Los mocosos"
 "El farolito"/"El balneario de los doctores crotos"/"Muévelo"
 "Astros"
 "Himno Nacional Argentino"

Representa el concierto del 09 de febrero de 2020 en Cosquín Rock.

 "Babilonia"
 "Banda de garage"
 "Barón Rojo"
 "Angelito"
 "Vas a bailar"
 "Yira yira"
 "Juira!"
 "Luz de marfil"
 "Tan solo"
 "Me gusta"
 "Caminando"
 "Pistolas"
 "Antes y después"
 "Como Alí"
 "Ciudad animal"
 "El farolito"/"El balneario de los doctores crotos"/"Muévelo"
 "Astros"
 "Himno Nacional Argentino"

Representa el concierto del 22 de febrero de 2020 en Anfiteatro del Bosque, El Calafate.

 "Banda de garage"
 "Desde lejos no se ve"
 "Barón Rojo"
 "Vas a bailar"
 "Canción de cuna"
 "Héroes de Malvinas"
 "Juira!"
 "Tan solo"
 "Por cel"
 "Malísimo"
 "Me gusta"
 "Como Alí"
 "Antes y después"
 "Mírenla"
 "Verano del '92"
 "Ruleta"
 "Servidor"
 "Genius"
 "Ciudad animal"
 "El farolito"/"El balneario de los doctores crotos"/"Muévelo"
 "Astros"

 Conciertos 

 Concierto suspendido 

 Curiosidades 

Son el tercer grupo que toca con orquesta de cuerdas, por detrás de Rata Blanca y Lörihen. Rata Blanca lo hizo en 2018 (9 de agosto) y 2019 (30 de noviembre), ambas en el estadio Luna Park. Lörihen lo hizo el 12 de diciembre de 2021 en el Teatro Broadway, y Ciro y los Persas lo hicieron en el primer escenario mencionado el 21, 22 y 23 de diciembre, con una orquesta de 70 músicos sobre el escenario, en el marco de la presentación de Sueños (Un viaje en el tiempo).

Son el primer grupo de rock argentino en tocar en el continente asiático. Tocaron en Israel (15 de noviembre) y Catar (27 y 29 de noviembre).

En uno de los 12 conciertos en el Teatro Ópera del año 2021, se largó a llover. Así pasó también en el año 1996, el viernes 8 de noviembre, cuando la anterior banda de Andrés Ciro Martínez se presentó en el Microestadio de Ferro''' en el marco de la gira de presentaciones de 3er Arco, ante un público ebullecido.

Durante el transcurso del concierto en Doha, Andrés Ciro Martínez comentaba que si la Selección no ganaba contra México, la banda arrancaba el concierto con la marcha fúnebre.

Formación durante la primera parte de la gira 
 Andrés Ciro Martínez - Voz y guitarras (2009 - actualidad)
 Juan Manuel Gigena Ábalos - Guitarra eléctrica (2009 - actualidad)
 Julián Isod - Batería (2009 - actualidad)
 Rodrigo Pérez - Guitarra rítmica (2011 - actualidad)
 João Marcos César Bastos - Bajo (2009 - actualidad)
 Nicolás Raffetta - Teclados (2012 - 2020)

Formación durante la segunda parte de la gira 
 Andrés Ciro Martínez - Voz y guitarras (2009 - Actualidad)
 Juan Manuel Gigena Ábalos - Guitarra eléctrica (2009 - Actualidad)
 Julián Isod - Batería (2009 - Actualidad)
 Rodrigo Pérez - Guitarra rítmica (2011 - Actualidad)
 João Marcos César Bastos - Bajo (2009 - Actualidad)
 Martín Löhrengel - Teclados (2021 - Actualidad)

Músicos invitados 

 Denisse Romano - Voz
 Sofía Maiorana - Voz
 Josefina Guevara Cangemi - Voz
 Soledad Pastorutti - Voz
 Alejandro Ciro Martínez - Voz
 Manuela Martínez - Voz
 Julieta Rada - Voz
 Wos - Voz

Referencias 

Giras musicales de Ciro y los Persas
Giras musicales de 2020
Giras musicales de 2021
Giras musicales de 2022
Giras musicales de 2023